Joe Bidens kabinett bildades efter USA:s president Joe Bidens tillträde den 20 januari 2021 med enskilda poster godkända efter hand av Senaten.

Se även 
 USA:s nationella säkerhetsråd

Referenser

Externa länkar 

 Vita husets webbplats
 www.whitehouse.gov/administration/cabinet/

2021 i USA
Joe Biden
USA under 2020-talet
Politikåret 2021
Bildanden 2021
Joe Bidens kabinett